Il doppio maschile  del Canada Masters 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Bhupathi ha fatto coppia con Martin Damm, ma ha perso nei quarti contro Wayne Black e Kevin Ullyett.

Paes ha fatto coppia con Nenad Zimonjić, ma ha perso nel 2º turno contro Jonathan Erlich e Andy Ram.

Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 6–7(5), 6–3, 6–0, Jonathan Erlich e Andy Ram.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)

 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (secondo turno) 
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (ritirati per infortunio al piede per Llodra) 
 Mahesh Bhupathi /  Martin Damm (quarti) 
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (terzo turno, ritiro per infortunio alla spalla di Hanley)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2005
ATP Tour 2005